Норвегия на зимних Паралимпийских играх 2014 года представлена 31-м спортсменами в пяти видах спорта.

Состав и результаты

Биатлон 

 Мужчины

Кёрлинг на колясках 

Состав

Круговой турнир

Следж-хоккей 

Состав

Результаты
Группа A

Ссылки 
 Состав сборной на официальном сайте Олимпийских игр
 Паралимпийский комитет Норвегии

Норвегия